Кам — один з історичних регіонів Тибету, на які традиційно тибетці поділяють свою країну. 
 Кам (Атлантичні Піренеї) (фр. Came) — муніципалітет у Франції, у регіоні Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї.
 Кам — кам-суйський народ у Китаї.
 Кам — місто у Німеччині.

Див. також 
 Ками